Mai Fukuda
 Mai Kuraki
 Mai Lin
 Mai Tiến Thành
 Mai Yamaguchi
 Mai Zetterling
 Mai-Ndombe
 Angelo Mai
 Chiang Mai
 Josef Mai
 Karl Mai
 Port lotniczy Chiang Mai
 Shu Mai
 Vallée de Mai
 Volker Mai
 Prowincja Chiang Mai
 Awatar: Legenda Aanga #Drugoplanowi bohaterowie